Ganschow bezeichnet:
 einen Ortsteil von Gutow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Ganschow ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ganschow (1908–1969), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Heiko Ganschow (* 1968), deutscher Handballspieler
 Inna Ganschow (* 1974), deutsche Autorin und Journalistin
 Jörg Wolfgang Ganschow (* 1960), deutscher Politiker (FDP)
 Karsten Ganschow (* 1978), deutscher Handballspieler
 Lena Ganschow (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin
 Max Ganschow (1909–1966), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Reiner Ganschow (* 1945), deutscher Handballspieler
 Thomas Ganschow (* 1958), deutscher Klassischer Archäologe und Numismatiker
 Ulf Ganschow (* 1975), deutscher Handballspieler